Нуева Алијанза има више значења:

 Нуева Алијанза (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Алијанза (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Алијанза (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Алијанза (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Алијанза, Њатес (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику